Hyperolius marmoratus és una espècie de granota de la família dels hiperòlids que viu a Malawi, Moçambic, Sud-àfrica, Swazilàndia, Zimbàbue i, possiblement també, a Botswana, Lesotho i Tanzània.

Està amenaçada d'extinció per la pèrdua del seu hàbitat natural.

Referències 

 Schiøtz, A., Channing, A., Poynton, J.C., Harrison, J. & Minter, L. 2004. Hyperolius marmoratus. Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN 2006. Consulta: 15 d'abril del 2008.

Marmoratus